Салава́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 520 км на південь від Парижа, 160 км на південь від Ліона, 45 км на південний захід від Прива.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 276 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 580,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Салава на сайті французького Національного інституту географії
 Салава на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Салава на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Салава на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Салава на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ардеш

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ардеш